|-
|(52251)||1981 EF32|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,068|| align=right|7,75|| align=right|3,813||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52252)||1981 EJ35|| align=right|16,7|| align=right|2,398|| align=right|0,177|| align=right|5,07|| align=right|3,713||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52253)||1981 EZ35|| align=right|15,5|| align=right|3,205|| align=right|0,139|| align=right|0,49|| align=right|5,736||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52254)||1981 EJ36|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,199|| align=right|2,08|| align=right|3,759||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52255)||1981 EM37|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,159|| align=right|2,97|| align=right|3,222||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52256)||1981 EM38|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,122|| align=right|4,21|| align=right|4,607||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52257)||1981 EJ42|| align=right|14,9|| align=right|3,167|| align=right|0,123|| align=right|11,34|| align=right|5,635||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52258)||1981 EE44|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,129|| align=right|8,28|| align=right|4,543||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52259)||1981 EY47|| align=right|14,5|| align=right|2,807|| align=right|0,147|| align=right|12,79|| align=right|4,703||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(52260)||1982 KA|| align=right|14,3|| align=right|2,395|| align=right|0,222|| align=right|24,94|| align=right|3,707||MBA||22. maj 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(52261)||1982 VL4|| align=right|13,8|| align=right|2,975|| align=right|0,148|| align=right|14,02|| align=right|5,131||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(52262)||1983 QV|| align=right|14,2|| align=right|3,201|| align=right|0,168|| align=right|6,64|| align=right|5,727||MBA||30. avgust 1983||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(52263)||1985 QD6|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,296|| align=right|5,17|| align=right|4,081||MBA||24. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(52264)||1985 RD2|| align=right|13,7|| align=right|2,446|| align=right|0,226|| align=right|10,70|| align=right|3,826||MBA||13. september 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52265)||1985 RM3|| align=right|15,5|| align=right|2,215|| align=right|0,170|| align=right|3,78|| align=right|3,295||MBA||7. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(52266)||1986 AD|| align=right|13,5|| align=right|2,336|| align=right|0,219|| align=right|23,71|| align=right|3,570||MBA||10. januar 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(52267)||1986 EP2|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,162|| align=right|3,04|| align=right|4,359||MBA||4. marec 1986||La Silla||W. Ferreri
|-
|(52268)||1986 WU|| align=right|14,9|| align=right|2,538|| align=right|0,220|| align=right|8,07|| align=right|4,042||MBA||25. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(52269)||1988 CU|| align=right|13,8|| align=right|2,464|| align=right|0,217|| align=right|24,83|| align=right|3,867||MBA||13. februar 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(52270)||1988 CH5|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,088|| align=right|5,46|| align=right|3,796||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|52271 Lecorbusier||1988 RP3|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,183|| align=right|13,24|| align=right|4,158||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(52272)||1988 RO5|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,180|| align=right|10,70|| align=right|4,362||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(52273)||1988 RQ10|| align=right|12,2|| align=right|5,192|| align=right|0,090|| align=right|11,75|| align=right|11,83||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52274)||1988 RG12|| align=right|14,8|| align=right|2,696|| align=right|0,227|| align=right|9,03|| align=right|4,427||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52275)||1988 RS12|| align=right|12,8|| align=right|5,252|| align=right|0,064|| align=right|3,61|| align=right|12,04||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52276)||1988 RZ12|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,218|| align=right|5,48|| align=right|4,458||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52277)||1988 SE3|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,162|| align=right|13,60|| align=right|4,400||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52278)||1988 SG3|| align=right|11,9|| align=right|5,197|| align=right|0,086|| align=right|19,59|| align=right|11,85||JUT||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(52279)||1989 CH3|| align=right|14,6|| align=right|2,800|| align=right|0,194|| align=right|7,10|| align=right|4,685||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52280)||1989 RB|| align=right|14,3|| align=right|2,565|| align=right|0,322|| align=right|19,74|| align=right|4,108||MBA||5. september 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52281)||1989 SJ1|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,222|| align=right|3,72|| align=right|4,054||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52282)||1989 SO2|| align=right|16,4|| align=right|2,154|| align=right|0,141|| align=right|2,53|| align=right|3,160||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52283)||1989 SE5|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,217|| align=right|4,68|| align=right|4,143||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52284)||1990 HP|| align=right|15,1|| align=right|1,941|| align=right|0,051|| align=right|21,56|| align=right|2,704||MBA||26. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52285)||1990 OX2|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,237|| align=right|3,05|| align=right|3,723||MBA||30. julij 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(52286)||1990 QT1|| align=right|15,0|| align=right|2,413|| align=right|0,221|| align=right|2,94|| align=right|3,747||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52287)||1990 QP4|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,178|| align=right|2,47|| align=right|3,664||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52288)||1990 QU8|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,201|| align=right|1,66|| align=right|5,461||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52289)||1990 QH9|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,202|| align=right|3,08|| align=right|3,701||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52290)||1990 SF|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,288|| align=right|16,51|| align=right|5,481||MBA||17. september 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|52291 Mott||1990 TU1|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,157|| align=right|4,42|| align=right|5,395||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52292)||1990 TB2|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,142|| align=right|10,17|| align=right|5,369||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|52293 Mommsen||1990 TQ3|| align=right|14,2|| align=right|3,179|| align=right|0,196|| align=right|10,90|| align=right|5,668||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52294)||1990 TJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,433|| align=right|0,178|| align=right|1,82|| align=right|3,794||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52295)||1990 VK4|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,185|| align=right|5,37|| align=right|4,016||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52296)||1990 WM3|| align=right|13,7|| align=right|3,165|| align=right|0,308|| align=right|10,23|| align=right|5,629||MBA||19. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52297)||1991 CH2|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,362|| align=right|27,88|| align=right|4,144||MBA||12. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52298)||1991 GM7|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,121|| align=right|13,15|| align=right|4,284||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52299)||1991 NJ1|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,219|| align=right|6,16|| align=right|3,353||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52300)||1991 NE3|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,057|| align=right|7,13|| align=right|4,612||MBA||4. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|52301 Qumran||1991 RQ2|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,231|| align=right|5,41|| align=right|3,518||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52302)||1991 RL8|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,192|| align=right|7,39|| align=right|3,480||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52303)||1991 RU9|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,168|| align=right|1,17|| align=right|3,461||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52304)||1991 RB10|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,138|| align=right|4,55|| align=right|3,479||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52305)||1991 RR10|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,124|| align=right|6,81|| align=right|3,516||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52306)||1991 RF20|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,138|| align=right|6,60|| align=right|3,620||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52307)||1991 TH1|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,225|| align=right|22,99|| align=right|3,482||MBA||12. oktober 1991||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|(52308)||1991 TE3|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,158|| align=right|3,83|| align=right|5,312||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|52309 Philnicolai||1991 TQ7|| align=right|13,4|| align=right|2,789|| align=right|0,041|| align=right|18,25|| align=right|4,656||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(52310)||1991 VJ|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,339|| align=right|22,94|| align=right|3,583||MBA||9. november 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52311)||1991 VK8|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,057|| align=right|11,11|| align=right|5,193||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52312)||1991 VG9|| align=right|15,3|| align=right|2,910|| align=right|0,090|| align=right|3,36|| align=right|4,964||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52313)||1991 VH9|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,185|| align=right|4,25|| align=right|3,385||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52314)||1991 XD|| align=right|14,4|| align=right|1,938|| align=right|0,102|| align=right|22,71|| align=right|2,697||MBA||7. december 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52315)||1992 AM|| align=right|15,1|| align=right|2,348|| align=right|0,282|| align=right|23,80|| align=right|3,598||MBA||9. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52316)||1992 BD|| align=right|15,7|| align=right|1,897|| align=right|0,066|| align=right|28,99|| align=right|2,613||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52317)||1992 BC1|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,335|| align=right|22,82|| align=right|3,666||MBA||30. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52318)||1992 BC3|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,185|| align=right|10,36|| align=right|3,803||MBA||26. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52319)||1992 DP7|| align=right|15,1|| align=right|2,518|| align=right|0,054|| align=right|3,50|| align=right|3,994||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52320)||1992 DX7|| align=right|14,7|| align=right|3,189|| align=right|0,138|| align=right|4,64|| align=right|5,695||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52321)||1992 DO8|| align=right|14,7|| align=right|3,213|| align=right|0,088|| align=right|11,04|| align=right|5,758||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52322)||1992 DD9|| align=right|15,6|| align=right|2,470|| align=right|0,117|| align=right|6,73|| align=right|3,881||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52323)||1992 DP9|| align=right|14,2|| align=right|3,111|| align=right|0,250|| align=right|2,40|| align=right|5,486||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52324)||1992 DV9|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,136|| align=right|3,16|| align=right|3,813||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52325)||1992 EX2|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,195|| align=right|2,67|| align=right|3,660||MBA||6. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52326)||1992 EL7|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,168|| align=right|18,23|| align=right|5,632||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52327)||1992 EK9|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,116|| align=right|3,68|| align=right|3,732||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52328)||1992 EK11|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,143|| align=right|5,21|| align=right|3,726||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52329)||1992 ER12|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,116|| align=right|2,38|| align=right|3,682||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52330)||1992 EA15|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,167|| align=right|13,76|| align=right|3,639||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52331)||1992 EC15|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,256|| align=right|23,31|| align=right|3,608||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52332)||1992 EZ19|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,163|| align=right|22,12|| align=right|3,632||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(52333)||1992 EE22|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,163|| align=right|3,30|| align=right|3,672||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|52334 Oberammergau||1992 FS3|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|3,03|| align=right|3,730||MBA||30. marec 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(52335)||1992 HO|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,139|| align=right|2,91|| align=right|3,859||MBA||23. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52336)||1992 OE7|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,162|| align=right|12,49|| align=right|4,392||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|52337 Compton||1992 RS|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,230|| align=right|1,35|| align=right|3,693||MBA||2. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52338)||1992 RH1|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,074|| align=right|22,83|| align=right|4,336||MBA||2. september 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52339)||1992 RO2|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,055|| align=right|13,65|| align=right|4,299||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52340)||1992 SY|| align=right|17,9|| align=right|2,213|| align=right|0,548|| align=right|8,04|| align=right|3,291||AMR||27. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52341)||1992 SB2|| align=right|14,8|| align=right|2,786|| align=right|0,150|| align=right|9,60|| align=right|4,649||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(52342)||1992 SK19|| align=right|14,8|| align=right|2,796|| align=right|0,205|| align=right|9,39|| align=right|4,674||MBA||22. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52343)||1992 WX1|| align=right|15,1|| align=right|2,180|| align=right|0,128|| align=right|3,11|| align=right|3,217||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52344)||1992 YM1|| align=right|13,4|| align=right|3,138|| align=right|0,085|| align=right|23,27|| align=right|5,559||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52345)||1993 FG1|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,204|| align=right|22,54|| align=right|3,504||MBA||20. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52346)||1993 FG8|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,192|| align=right|12,46|| align=right|3,504||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52347)||1993 FL9|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,145|| align=right|5,54|| align=right|3,755||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52348)||1993 FH12|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,148|| align=right|3,23|| align=right|3,685||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52349)||1993 FK15|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,090|| align=right|4,92|| align=right|3,456||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52350)||1993 FH16|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,122|| align=right|3,28|| align=right|3,685||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52351)||1993 FN17|| align=right|13,9|| align=right|3,057|| align=right|0,272|| align=right|14,78|| align=right|5,343||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52352)||1993 FU18|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,091|| align=right|5,93|| align=right|5,610||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52353)||1993 FP19|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,092|| align=right|7,84|| align=right|5,361||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52354)||1993 FF22|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,129|| align=right|4,82|| align=right|3,627||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52355)||1993 FD24|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,148|| align=right|1,49|| align=right|3,674||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52356)||1993 FP25|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,106|| align=right|4,86|| align=right|5,633||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52357)||1993 FK26|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,056|| align=right|3,06|| align=right|3,614||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52358)||1993 FQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,160|| align=right|2,00|| align=right|3,511||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52359)||1993 FM27|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,289|| align=right|10,68|| align=right|3,699||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52360)||1993 FC30|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,127|| align=right|14,45|| align=right|5,543||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52361)||1993 FT30|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,184|| align=right|2,18|| align=right|3,437||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52362)||1993 FS31|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,074|| align=right|4,63|| align=right|3,733||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52363)||1993 FP37|| align=right|14,9|| align=right|3,179|| align=right|0,137|| align=right|1,90|| align=right|5,668||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52364)||1993 FG38|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,131|| align=right|6,97|| align=right|5,752||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52365)||1993 FS38|| align=right|14,4|| align=right|3,212|| align=right|0,091|| align=right|6,18|| align=right|5,756||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52366)||1993 FN39|| align=right|14,3|| align=right|3,083|| align=right|0,096|| align=right|18,20|| align=right|5,413||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52367)||1993 FO39|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,139|| align=right|2,70|| align=right|3,466||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52368)||1993 FQ44|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,167|| align=right|8,11|| align=right|5,388||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52369)||1993 FH46|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,014|| align=right|5,78|| align=right|3,780||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52370)||1993 FQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,155|| align=right|4,39|| align=right|3,469||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52371)||1993 FV49|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,176|| align=right|1,02|| align=right|5,451||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52372)||1993 FE50|| align=right|14,2|| align=right|3,232|| align=right|0,122|| align=right|7,01|| align=right|5,809||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52373)||1993 FO50|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,098|| align=right|1,27|| align=right|3,522||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52374)||1993 FS50|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|2,10|| align=right|3,712||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52375)||1993 FV53|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,124|| align=right|6,99|| align=right|5,460||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52376)||1993 FW69|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,053|| align=right|6,62|| align=right|3,572||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52377)||1993 FH78|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,124|| align=right|7,20|| align=right|3,516||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52378)||1993 FC81|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,068|| align=right|5,57|| align=right|3,424||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52379)||1993 FL81|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,122|| align=right|3,03|| align=right|3,749||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(52380)||1993 FG83|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,069|| align=right|6,25|| align=right|3,532||MBA||19. marec 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52381)||1993 HA|| align=right|20,2|| align=right|1,279|| align=right|0,145|| align=right|7,73|| align=right|1,446||AMR||17. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52382)||1993 HE1|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,221|| align=right|7,48|| align=right|3,475||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52383)||1993 HU2|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,148|| align=right|4,99|| align=right|3,430||MBA||19. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52384)||1993 HZ5|| align=right|15,7|| align=right|1,853|| align=right|0,102|| align=right|26,24|| align=right|2,521||MBA||19. april 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(52385)||1993 OC|| align=right|14,2|| align=right|2,455|| align=right|0,195|| align=right|23,60|| align=right|3,846||MBA||16. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52386)||1993 OF6|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,124|| align=right|1,89|| align=right|3,630||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52387)||1993 OM7|| align=right|17,8|| align=right|1,283|| align=right|0,190|| align=right|24,16|| align=right|1,452||AMR PHA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52388)||1993 PV4|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,155|| align=right|6,53|| align=right|3,746||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52389)||1993 PP5|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,235|| align=right|5,06|| align=right|4,212||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52390)||1993 QS4|| align=right|14,3|| align=right|2,582|| align=right|0,199|| align=right|13,16|| align=right|4,148||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52391)||1993 QP5|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,113|| align=right|9,77|| align=right|4,083||MBA||17. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52392)||1993 RG5|| align=right|14,5|| align=right|2,583|| align=right|0,272|| align=right|2,24|| align=right|4,151||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52393)||1993 RH5|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,171|| align=right|4,66|| align=right|4,065||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52394)||1993 RF6|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,190|| align=right|14,34|| align=right|4,236||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52395)||1993 RJ6|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,278|| align=right|8,69|| align=right|4,418||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52396)||1993 RC7|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,133|| align=right|2,46|| align=right|4,288||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52397)||1993 RF7|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,172|| align=right|1,75|| align=right|4,225||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52398)||1993 RT7|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,135|| align=right|2,95|| align=right|4,131||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52399)||1993 RM15|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,204|| align=right|7,68|| align=right|4,136||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(52400)||1993 SG14|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,100|| align=right|1,09|| align=right|4,145||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(52401)||1993 SS15|| align=right|13,6|| align=right|2,538|| align=right|0,154|| align=right|10,91|| align=right|4,044||MBA||19. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(52402)||1993 TL|| align=right|14,2|| align=right|2,597|| align=right|0,302|| align=right|4,66|| align=right|4,184||MBA||8. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52403)||1993 TQ17|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,074|| align=right|5,32|| align=right|4,563||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52404)||1993 TD20|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,085|| align=right|3,21|| align=right|4,296||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52405)||1993 TV22|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,049|| align=right|10,47|| align=right|4,323||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52406)||1993 TV23|| align=right|16,3|| align=right|2,611|| align=right|0,213|| align=right|2,45|| align=right|4,218||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52407)||1993 TC31|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,136|| align=right|5,14|| align=right|4,285||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52408)||1993 TJ34|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,204|| align=right|4,64|| align=right|4,238||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52409)||1993 UW5|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,123|| align=right|5,09|| align=right|4,110||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52410)||1993 UG6|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,085|| align=right|8,72|| align=right|4,026||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52411)||1994 AA3|| align=right|13,7|| align=right|2,687|| align=right|0,157|| align=right|11,94|| align=right|4,404||MBA||14. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52412)||1994 AF5|| align=right|14,9|| align=right|2,696|| align=right|0,243|| align=right|10,83|| align=right|4,425||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52413)||1994 BF4|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,048|| align=right|5,52|| align=right|4,603||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(52414)||1994 CV17|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,212|| align=right|3,46|| align=right|4,407||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52415)||1994 EP6|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,226|| align=right|10,16|| align=right|4,586||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52416)||1994 GC3|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,068|| align=right|3,45|| align=right|5,308||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52417)||1994 GG4|| align=right|15,7|| align=right|3,049|| align=right|0,112|| align=right|0,43|| align=right|5,322||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52418)||1994 GX10|| align=right|14,8|| align=right|2,897|| align=right|0,232|| align=right|7,35|| align=right|4,931||MBA||14. april 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(52419)||1994 HX|| align=right|17,6|| align=right|2,189|| align=right|0,176|| align=right|1,24|| align=right|3,238||MBA||16. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52420)||1994 JX1|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,084|| align=right|10,97|| align=right|5,116||MBA||1. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|52421 Daihoji||1994 LA|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,175|| align=right|22,23|| align=right|5,539||MBA||1. junij 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(52422)||1994 LP|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,173|| align=right|23,92|| align=right|5,551||MBA||7. junij 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52423)||1994 LZ|| align=right|14,4|| align=right|2,329|| align=right|0,166|| align=right|27,69|| align=right|3,554||MBA||11. junij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52424)||1994 LX3|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,171|| align=right|4,09|| align=right|3,505||MBA||3. junij 1994||La Silla||H. Debehogne
|-
|(52425)||1994 LU8|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,170|| align=right|2,84|| align=right|3,387||MBA||8. junij 1994||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(52426)||1994 PF|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,148|| align=right|4,18|| align=right|3,340||MBA||5. avgust 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(52427)||1994 PH|| align=right|14,8|| align=right|2,349|| align=right|0,195|| align=right|4,65|| align=right|3,599||MBA||2. avgust 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52428)||1994 PE4|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,179|| align=right|1,98|| align=right|3,661||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52429)||1994 PK6|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,186|| align=right|0,54|| align=right|3,787||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52430)||1994 PF8|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,104|| align=right|6,22|| align=right|3,374||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52431)||1994 PS10|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,193|| align=right|2,23|| align=right|3,701||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52432)||1994 PG11|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,231|| align=right|1,30|| align=right|3,666||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52433)||1994 PZ15|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,206|| align=right|1,62|| align=right|3,688||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52434)||1994 PA17|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,207|| align=right|1,71|| align=right|3,676||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52435)||1994 PM25|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,127|| align=right|2,86|| align=right|3,578||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52436)||1994 PM26|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,166|| align=right|12,66|| align=right|3,593||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52437)||1994 PY27|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,089|| align=right|5,07|| align=right|3,384||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52438)||1994 PQ32|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,125|| align=right|5,55|| align=right|3,696||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(52439)||1994 QL|| align=right|15,1|| align=right|1,927|| align=right|0,143|| align=right|26,57|| align=right|2,674||MBA||16. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52440)||1994 QN|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,282|| align=right|23,56|| align=right|3,565||MBA||26. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52441)||1994 RS1|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,277|| align=right|10,43|| align=right|3,714||MBA||1. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52442)||1994 SF10|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,194|| align=right|1,96|| align=right|3,723||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52443)||1994 TW|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|13,83|| align=right|4,028||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52444)||1994 TQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,260|| align=right|9,44|| align=right|4,025||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(52445)||1994 TG5|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,200|| align=right|2,27|| align=right|3,742||MBA||2. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52446)||1994 TR5|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,180|| align=right|3,10|| align=right|3,669||MBA||4. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52447)||1994 TH16|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,220|| align=right|12,45|| align=right|3,653||MBA||8. oktober 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(52448)||1994 UW9|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,245|| align=right|1,96|| align=right|4,046||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52449)||1994 VJ|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,185|| align=right|1,32|| align=right|3,805||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52450)||1994 VL|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,221|| align=right|5,57|| align=right|4,057||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52451)||1994 VU|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|13,32|| align=right|4,015||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52452)||1994 VQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,229|| align=right|4,61|| align=right|4,073||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52453)||1994 WC|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,331|| align=right|11,47|| align=right|3,765||MBA||23. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52454)||1994 WV4|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,098|| align=right|7,40|| align=right|3,690||MBA||26. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|52455 Masamika||1995 AD1|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,206|| align=right|19,01|| align=right|4,014||MBA||6. januar 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(52456)||1995 AY3|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,173|| align=right|6,98|| align=right|4,138||MBA||2. januar 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52457)||1995 AE4|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,228|| align=right|5,72|| align=right|4,122||MBA||2. januar 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(52458)||1995 BK1|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,067|| align=right|0,96|| align=right|4,283||MBA||26. januar 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(52459)||1995 DS|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,072|| align=right|13,05|| align=right|4,280||MBA||21. februar 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(52460)||1995 DA3|| align=right|15,9|| align=right|1,946|| align=right|0,041|| align=right|20,45|| align=right|2,715||MBA||24. februar 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(52461)||1995 DE5|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,145|| align=right|1,50|| align=right|4,397||MBA||22. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52462)||1995 FQ15|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,061|| align=right|4,60|| align=right|4,413||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52463)||1995 GA8|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,226|| align=right|4,14|| align=right|4,309||MBA||6. april 1995||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(52464)||1995 MC2|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,117|| align=right|6,47|| align=right|5,258||MBA||23. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52465)||1995 OF3|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,143|| align=right|9,74|| align=right|4,547||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52466)||1995 OF4|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,081|| align=right|11,49|| align=right|5,394||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52467)||1995 OS10|| align=right|14,5|| align=right|3,225|| align=right|0,160|| align=right|12,08|| align=right|5,790||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52468)||1995 QB1|| align=right|14,3|| align=right|3,045|| align=right|0,202|| align=right|2,02|| align=right|5,313||MBA||19. avgust 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52469)||1995 QV1|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,157|| align=right|4,47|| align=right|3,258||MBA||20. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(52470)||1995 ST2|| align=right|13,7|| align=right|2,642|| align=right|0,131|| align=right|19,01|| align=right|4,293||MBA||20. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(52471)||1995 SG4|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,227|| align=right|21,68|| align=right|3,457||MBA||26. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(52472)||1995 SR9|| align=right|14,4|| align=right|3,149|| align=right|0,129|| align=right|12,98|| align=right|5,587||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52473)||1995 SE17|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,217|| align=right|0,34|| align=right|5,577||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52474)||1995 SH32|| align=right|15,7|| align=right|2,182|| align=right|0,095|| align=right|3,43|| align=right|3,222||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52475)||1995 SO39|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,024|| align=right|15,19|| align=right|5,365||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52476)||1995 SM73|| align=right|15,9|| align=right|2,180|| align=right|0,104|| align=right|3,25|| align=right|3,218||MBA||29. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52477)||1995 SG77|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,093|| align=right|9,66|| align=right|5,326||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52478)||1995 TO|| align=right|15,6|| align=right|2,210|| align=right|0,159|| align=right|3,75|| align=right|3,286||MBA||12. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(52479)||1995 TZ|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,335||MBA||13. oktober 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(52480)||1995 UM5|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,044|| align=right|4,13|| align=right|3,199||MBA||20. oktober 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(52481)||1995 UG15|| align=right|14,3|| align=right|3,230|| align=right|0,048|| align=right|16,60|| align=right|5,805||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52482)||1995 UW25|| align=right|16,0|| align=right|2,207|| align=right|0,182|| align=right|4,11|| align=right|3,277||MBA||20. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52483)||1995 VZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,220|| align=right|0,080|| align=right|3,55|| align=right|3,307||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52484)||1995 VL12|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,101|| align=right|6,16|| align=right|3,303||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52485)||1995 WD|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,153|| align=right|7,79|| align=right|3,304||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52486)||1995 WA28|| align=right|17,0|| align=right|2,288|| align=right|0,151|| align=right|4,61|| align=right|3,460||MBA||19. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52487)||1995 XO2|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,237|| align=right|5,46|| align=right|3,365||MBA||6. december 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(52488)||1995 XD3|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,134|| align=right|8,53|| align=right|3,508||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52489)||1995 YG3|| align=right|16,1|| align=right|2,324|| align=right|0,130|| align=right|3,09|| align=right|3,543||MBA||26. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52490)||1995 YY5|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,176|| align=right|3,97|| align=right|3,341||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52491)||1995 YC10|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,116|| align=right|4,97|| align=right|3,733||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52492)||1995 YK11|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,155|| align=right|2,16|| align=right|3,690||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52493)||1995 YC17|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,081|| align=right|8,27|| align=right|3,493||MBA||22. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52494)||1996 AN8|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,078|| align=right|5,56|| align=right|3,698||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52495)||1996 AK10|| align=right|16,2|| align=right|2,297|| align=right|0,124|| align=right|1,88|| align=right|3,482||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52496)||1996 AA11|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,147|| align=right|1,77|| align=right|3,691||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52497)||1996 AA14|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,157|| align=right|6,55|| align=right|3,682||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52498)||1996 BG8|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,212|| align=right|3,20|| align=right|3,475||MBA||19. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(52499)||1996 CL1|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,186|| align=right|13,60|| align=right|3,841||MBA||11. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(52500)||1996 DC1|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,109|| align=right|9,90|| align=right|3,632||MBA||22. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov